Valerian oder Valerianus steht für:

 Valerian (3. Jh.), römischer Kaiser von 253 bis 260
 Valerian (Vorname), männlicher Vorname

weitere Personen: 
 Valerianus (Decurio) (1./2. Jh.), römischer Decurio im jüdischen Krieg
 Valerianus (Heiliger) († 178), christlicher Märtyrer und Heiliger
 Valerianus Caesar († 258), teils auch als Valerian[us] II. bezeichneter Sohn des römischen Kaisers Gallienus
 Licinius Valerianus († 268), Sohn des römischen Kaisers Valerian
 Valerian von Abbenza (377–457), christlicher Bischof, Märtyrer und Heiliger
 Marcus Domitius Valerianus, römischer Statthalter
 Gaius Iulius Valerianus, römischer Centurio (Kaiserzeit)
 Titus Licinius Valerianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Valerius Valerianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Valerius Valerianus, Angehöriger des römischen Ritterstandes (Kaiserzeit)

Valerian steht ferner für:
 Valerian Fundgrube, Bergwerk im Erzgebirge
 Valerian und Veronique, französische Science-Fiction-Comic-Serie
 Valerian – Die Stadt der tausend Planeten, französische Comicverfilmung (2017)

Familienname:
 H. W. Valerian (* 1951), österreichischer Schriftsteller und Journalist

Siehe auch:
 Valeriana
 Valerien
 Valerius